

Geografia

Austria 
 Wieselburg – città nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Wieselburg-Land – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)

Ungheria 
 Wieselburg – antico nome tedesco di Moson, ex comune ora quartiere della città di Mosonmagyaróvár nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)